Leopold de Baviera (príncep regent de Baviera) (1821 - 1912).
 Leopold de Baviera (príncep de Baviera) (1846 - 1930).
 Leopold de Baviera (infant d'Espanya) (1884 - 1958).